Lobo – postać komiksowa
 Lobo – rzeka w Afryce
 Lobo – odmiana jabłoni
 Lobo – Roland Kent LaVoie, pseud. Lobo – amerykański muzyk